Forth puede referirse a:

 Forth es un lenguaje de programación de computadores.
 Forth (álbum) es el cuarto álbum de estudio de la banda británica The Verve.
 Forth (South Lanarkshire), Escocia
 Fiordo de Forth es el estuario, o fiordo, del río escocés Forth.
 Río Forth es un río escocés.
 Puente de Forth es una monumental estructura ferroviaria de acero del siglo XIX, que cruza el estuario.